

Cinema 
 The Refugee – film del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Refugee – film del 1918 diretto da Cecil M. Hepworth

Musica
 The Refugee – brano musicale dell'album War degli U2